Ilszat Kadyrow (, ur. 3 maja 2004 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2022 i 2023). Medalista mistrzostw Kazachstanu.

Przebieg kariery 
Zajmował lokaty w drugiej dziesiątce nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen (12. w kategorii do lat 12 w lipcu 2015) i konkursie FIS Youth Cup w Hinterzarten (w lipcu 2018 był 18. w rywalizacji dla zawodników urodzonych w roku 2004 i młodszych). W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w grudniu 2016 w Notodden, gdzie zajął ostatnią, 85. pozycję w konkursie FIS Cupu.

W lipcu 2017 punktował w zawodach Pucharu Karpat w Planicy, plasując się dwukrotnie w trzeciej dziesiątce (w obu konkursach o punkty rywalizowało niespełna 30 zawodników). W styczniu 2018 był drugi w klasyfikacji generalnej Turnieju Świątecznego rozgrywanego w Kraju Permskim, pokonując blisko czterdziestu rosyjskich rywali urodzonych w 2004 i 2005 roku, a przegrywając tylko z Daniłem Wasiljewem – w poszczególnych zawodach wchodzących w skład tej rywalizacji raz wygrał i trzykrotnie był drugi.

W sierpniu 2019 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu w słabo obsadzonych zawodach w Pjongczangu (w obu wystartowało po 22 skoczków), zajmując miejsca w końcu stawki (22. i 20. pozycja). W lutym 2020 w Predazzo zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie plasując się na ostatnim, 65. miejscu. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 50., a w konkursie drużynowym zajął z kazachską kadrą 10. lokatę. Rok później w Whistler w imprezie tej samej rangi zajął 49. pozycję indywidualnie i 9. drużynowo.

Kadyrow jest medalistą mistrzostw Kazachstanu – w lutym 2019 zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Kadyrowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Urodzeni w 2004